Меркурий (, Меркуриус) може да се отнася за:
 Меркурий, римският бог на търговията, на сръчността и красноречието и вестител на боговете
 Меркурий, най-близката до Слънцето планета от Слънчевата система
 Живак, химичен елемент